Aioliops är ett släkte av fiskar. Aioliops ingår i familjen Ptereleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Aioliops